Slutspel kan avse:

Slutspel – inom sport en term som syftar på utslagsmatcher som spelas mellan de bästa lagen i ett seriespel eller turnering
Slutspel (schack) – det sista av tre stadier i ett schackparti
Slutspel (bok) – en bok av Joseph Heller
Slutspel (pjäs) – en pjäs av Samuel Beckett, originaltitel Fin de partie
Slutspel (film, 1971) – en kanadensisk film 
Slutspel (film, 1997) – en svensk film
Slutspel (film, 2000) – en irländsk/brittisk film

Se även 
Endgame